1969 — одна́ ты́сяча девятьсо́т шестьдеся́т де́вять — может означать:

 1969 — натуральное число между 1968 и 1970.
 1969 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1969 — рассеянное скопление в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1969 год в литературе

В искусстве 
 1969 год в кино
 1969 год в театре
 1969 год в истории изобразительного искусства СССР

В музыке 
 1969 год в музыке

В науке 
 1969 год в науке